Śmiertelna gra (film 2005)
 Śmiertelna gra (film 2013)